

Brani musicali e singoli discografici
 Out Here on My Own  – brano di Lamont Dozier, contenuto nell'album omonimo del 1973 e pubblicato come singolo nel 1976
 Out Here on My Own  – brano musicale di Irene Cara pubblicato come singolo nel 1980 e di cui è stata fatta una cover da Nikka Costa nel 1981
 Out Here on My Own  – brano di Paul Brandt dall'album Risk del 2007

Album discografici
 Out Here on My Own  – album di Lamont Dozier del 1973
 Out Here on My Own  – album di cover di Cliff Townsend del 1995
 Out Here on My Own  – album di Isabel Granada del 1998, che contiene una cover del brano di Irene Cara